Пяски () — город в Польше, входит в Люблинское воеводство.

История 
Первое документальное упоминание о селе Погоржалы-Став, расположенном на территории нынешнего города, относится к 1401 году. Первое упоминание о населённом пункте Пяски (Pyassek alias Gyelczew) встречается в латинской летописи Яна Длугоша в 1470 году. Основываясь на этих свидетельствах, считается, что город Пяски возник ориентировочно в первой половине XV века на землях, ранее принадлежавших этим двум деревням. В XVI и XVII веках значительная часть населения города была протестантской, поэтому он стал известен как Пяски-Лутерские (лютеранские).

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Люблинского воеводства